Osoby:
 Felix Randau – niemiecki reżyser

Inne:
 Randau – pałac

Zobacz też:
 Randau-Calenberge
 Rantau